Вилинская — женская форма фамилии .
 Вилинская, Ирина Николаевна (1920—1986) — советский музыкальный педагог, певица и композитор.
 Вилинская, Мария Александровна (более известна как Марко Вовчок; по первому мужу Маркович, по второму Лобач-Жученко; 1833—1907) — украинская и русская писательница, переводчица.